91-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту проходил в австрийском городе Инсбрук с 22 по 30 сентября 2018 года. Это был третий чемпионат на территории Австрии.

В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет, а также среди юниоров обоих полов. В первый день чемпионата также прошла командная гонка на время у женщин и мужчин, в рамках которой участники выступали за свои профессиональные команды, а не в составе национальных сборных.

Детали 
Ранее Инсбрук претендовал на проведение чемпионата мира 2017 года, но уступил норвежскому Бергену. 1 февраля 2016 года UCI выбрал местом проведения соревнований Инсбрук, который опередил австралийский Мельбурн и колумбийскую Боготу. Ранее Австрия принимала чемпионаты мира в 1987 (Филлах) и 2006 (Зальцбург) годах. Оперативная реализация гонки проводилась организаторами Тура Швейцарии. 

Чемпионат стал одним из самых сложных в истории. Протяжённость мужской групповой гонки составила более 250 км с девятью подъёмами и набором высоты более 5000 м.

После нескольких лет споров чемпионат стал последним, на котором проводились командные гонки с раздельнм стартом среди клубных велокоманд.

Программа чемпионата

Результаты

Призовые

Медальный зачёт 

Медали за командную гонку включены в зачёт страны, в которой она зарегистрирована UCI.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт UCI

2018
Сентябрь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Спорт в Австрии в 2018 году
Велоспорт в Австрии